Merton kan syfta på

Merton College, Oxford – ett college vid Oxfords universit

Personer
Thomas Merton (1915–1968), en amerikansk trappistmunk och författare
Robert C. Merton (1944–), en amerikansk nationalekonom
Robert K. Merton (1910–2003), en amerikansk sociolog

Geografi

Australien 

 Merton Airport, flygplats, Victoria, Mansfield,

Storbritannien 

 Merton, Norfolk, ort i England, 
 Merton, Oxfordshire, ort i England, 
 Merton, Devon, ort i England, 
 London Borough of Merton, England, Greater London, 
 Merton, London, ort i Merton and Morden, London Borough of Merton, Storlondon, England,

USA 

 Merton, Wisconsin, ort, Waukesha County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar